Финал Кубка Чехии по футболу 2019/20 состоялся 1 июля 2020 года на стадионе «У Нисы» в Либерце. В нём встретились «Слован Либерец» и «Спарта Прага». Обладателем кубка в седьмой раз стала пражская «Спарта».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Финал Кубка Чехии 2019/20 на официальном сайте 

2020
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2019/2020
Матчи ФК «Спарта» Прага
Матчи ФК «Слован» Либерец